El Duque Otón II de Brunswick-Harburg, apodado el Joven, o el Famoso (25 de septiembre de 1528, en Celle - 26 de octubre de 1603, en Harburg) fue desde 1549 hasta su muerte Duque de Brunswick-Harburg.

Biografía 
Otón era el hijo mayor del Duque Otón I de Brunswick-Harburg (1495-1549) de su matrimonio con Metta von Campen (fallecida en 1580). Otón recibió una educación principesca.

La Casa de Brunswick-Lüneburg no reconoció el derecho de Otón a heredar el señorío de su padre sobre la base de que el matrimonio de sus padres era morganático. Apoyado por el emperador Fernando I, Otón repetidamente renovó sus demandas y en 1560 fue finalmente confirmado como el sucesor de su padre como gobernante del Señorío de Harburg. Su territorio fue incluso ampliado con el vecino Moisburg.

Otón continuó con el proyecto de construcción de su padre en el Castillo de Harburg y lo transformó en una residencia principesca. Se trasladó permanentemente en 1551. En 1560, empezó el desarrollo de la capilla del castillo. Para financiar sus actividades, elevó los impuestos y recaudó impuestos especiales, lo que condujo a descontento. Entre 1561 y 1577, la población de su territorio se redujo, debido a la peste. Otón no permitió a judíos ni cristianos de otras denominaciones asentarse en su condado.

Construyó un almacén de sal, con el propósito de promover el comercio de sal con Lüneburg. Esto sin embargo, no produjo el éxito que esperaba.

Matrimonio e hijos 
El 8 de septiembre de 1551, Otón se casó con su primera esposa, Margarita (1530-1559), hija del Conde Juan Enrique de Schwarzburgo-Leutenberg. Ella murió de parto el 16 de marzo de 1559. Tuvieron los siguientes hijos:
 Isabel (1553-1618)
 casada en 1582 con el Conde Erik Brahe de Visingsborg (1552-1614)
 Otón Enrique (1555-1591)
 casado en 1588 con Marie d'Henin-Lietard (f. 1606)
 Juan Federico (23 de febrero de 1557 - 21 de febrero de 1619), renunció a su derecho a gobernar Harburg
 Hija de nombre desconocida (16 de marzo de 1559; murió poco después del nacimiento)

Después, Otón se casó el 8 de octubre de 1562 con su segunda esposa, Eduviges (1535-1616), hija del Conde Enno II de Frisia Oriental, con quien tuvo los siguientes hijos:
 Guillermo Augusto (1564-1642), Duque de Brunswick-Harburg
 Enno (1565-1600)
 Ana Margarita (1567-1643), Preboste de la Abadía de Quedlinburg
 Enrique (1568-1569)
 Eduviges (1569-1620)
 Cristóbal (1570-1606), Duque de Brunswick-Harburg
 casado en 1604 con la princesa Isabel de Brunswick-Wolfenbüttel (1567-1618)
 Otón III (1572-1641), Duque de Brunswick-Harburg
 casado en 1621 con la Princesa Eduviges de Brunswick-Wolfenbüttel (1580-1657).
 Juan (1573-1625)
 Isabel (1574-1575)
 Catalina Sofía (1577-1665)
 casada con el conde Jobst Herman de Schaumburg (1575-1634)
 Federico (1578-1605), muerto en batalla 
 Augusto Federico (1580-1580)

Ancestros

Bibliografía 
 Vaterländisches Archiv für hannoverisch-braunschweigische Geschichte, Herold & Wahlstab, 1835, p. 96 Digitized

Enlaces externos 
 Otto II at thePeerage.com

Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XVI (casa de Welf)
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XVII (casa de Welf)
Casa de Brunswick-Harburg